Peltidium är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Philippi 1839. Peltidium ingår i familjen Peltidiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Peltidium